Noordend (Leeuwarden), buurtschap in de provincie Friesland
 Noordeind (Emmen), straat in de Nederlandse plaats Emmen

Zie ook: Noordeinde en Noordend